Miejscowości w Polsce,
 nazwa urzędowa
 Olszyny-Kolonia – wieś w woj. podlaskim w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 nazwa niestandaryzowana
 Olszyny-Kolonia – kolonia wsi Olszyny w woj. warmińsko-mazurskim w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno

 Zobacz też
 Olszyny